Francja:
 Marly – gmina w regionie Lotaryngia
 Marly – gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Marly-Gomont – gmina
 Marly-la-Ville – gmina
 Marly-le-Roi – gmina
 Marly-sur-Arroux – gmina

Szwajcaria:
 Marly – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine

Osoby:
 Anna Marly – francuska piosenkarka

Zobacz też:
 Mareil-Marly
 Marley
 Villarsel-sur-Marly